

Famiglie 
 Scrope – antica famiglia nobile inglese di origine normanna

Persone 
 Adrian Scrope – militare inglese
 George Julius Poulett Scrope – geologo, politico, economista e magistrato inglese
 Henry Scrope di Masham – nobile inglese